

Ушаковська сільська рада — сільське поселення, Катайський район, Курганська область
 Ушаковська сільська рада — сільське поселення, Шимановський район, Амурська область